El US Open Series 2017 (conocido como el Emirates Airline US Open Series por razones de patrocinio) es la décima cuarta edición del US Open Series, el cual incluye doce torneos en canchas duras que inicia el 24 de julio de 2017 en Atlanta y finaliza en Winston-Salem para los varones y en Stanford para las mujeres el 31 de julio de 2017. Esta edición fue programada con 4 eventos masculinos y 4 eventos femeninos por separado a excepción del Masters de Canadá y Western & Southern Open que albergará tanto el torneo masculino como el femenino. Esta serie incluye dos ATP World Tour Masters 1000 y dos WTA Premier 5 que lideran la serie.

Descontinuación del dinero de bonificación 
El US Open Series 2017 es la primera edición de la serie que no cuenta con el Bonus en Efectivo. En años anteriores, los jugadores habían sido elegibles para premios adicionales, Basado en una combinación de cómo terminó en la serie y su resultado en el US Open, con la cantidad máxima de dinero que se otorga a un jugador que ganó ambos eventos.

Programación del 2017

Semana 1

ATP – BB&T Atlanta Open

Cuadro final

Semana 2

WTA – Bank of the West Classic

Cuadro final

Semana 3

ATP – Rogers Cup (Montreal)

Cuadro final

WTA – Rogers Cup (Toronto)

Cuadro final

Semana 4

ATP - Western & Southern Open

Cuadro final

WTA - Western & Southern Open

Cuadro final

Semana 5

ATP - Winston-Salem Open

Cuadro final

WTA - Connecticut Open

Cuadro final

Referencias

Enlaces externos 
 

US Open Series